Venaco peut désigner :
 Venaco, une commune chef-lieu du canton de Venaco
 Venaco, une ancienne piève située dans le centre de la Corse
 Venaco, un canton de la Haute-Corse
 La gare de Venaco, de la ligne des Chemins de fer de Corse, à mi-chemin entre Ajaccio et Bastia
 Le fromage de Venaco (ou Venachese), un type de fromage corse produit dans la région de Venaco.